Лас Латас има више значења:

 Лас Латас (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Латас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Латас (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Латас (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Латас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Латас (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Латас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Латас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Латас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Латас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Латас, Ајукила (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Латас, План де лас Латас (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Латас, Пескерија (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Латас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику